

Primeira Liga

Narrativa

Classificação

Liga de Honra

Narrativa 
A edição de 1990-1991 da Liga de Honra foi a primeira edição deste escalão do futebol português, disputada por 18 clubes. Foi introduzida para criar um forte e profissional segundo nível de futebol, para preparar clubes para jogar no topo.

Classificação 

Futebol de 1990 em Portugal
Futebol de 1991 em Portugal
Campeonato Português de Futebol